Вибори до Парламенту Шотландії (2011) () — вибори до Парламенту Шотландії, що відбулись 5 травня 2011 року. На виборах перемогу здобула Шотландська національна партія, яка здобула 69 зі 129 мандатів, таким чином, самостійно здатна утворити більшість.

Виборча система 
Загальний склад Парламенту Шотландії — 129 депутатів.
Їх обирають двома способами:
 У 73 мажоритарних округах () депутатів обирають за системою відносної більшості поданих голосів
 Ще 56 мандатів розподілені на 8 округів. В кожному, з цих восьми округів обирають депутатів за системою «регіональних списків» від партій.

Результати виборів 

|-
|   || Загалом
| 1,989,222
 |100.00
 |—
 |73
 |±0
 |1,991,051
 |100.00
 |—
 |56
 |±0
 |129
 |±0
 |100.00
|}

Примітки

Посилання 
 Результати виборів

Програми партій 
 British National Party Manifesto 
 Communist Party of Britain Manifesto 
 Pirate Party UK Scottish Manifesto
 Respect Party 'Coalition Against Cuts' Manifesto 
 Scottish Christian Party Manifesto 
 Scottish Conservative Party Manifesto
 Scottish Green Party Manifesto 
 Scottish Homeland Party Manifesto
 Scottish Labour Party Manifesto
 Scottish Liberal Democrats Manifesto
 Scottish National Party Manifesto
 Scottish Socialist Party Manifesto 
 UK Independence Party Manifesto

Вибори у Великій Британії
Вибори 2011
Травень 2011